PLCB2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 185 амінокислот, а молекулярна маса — 134 024.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, білків внутрішньоклітинного сигналінгу, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, деградація ліпідів, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Фосфоліпази